Niklas Bach Kreutzmann (Aalborg, 18 de setembro de 1982) é um ex-futebolista semi-profissional groenlandês nascido na Dinamarca que atuava como zagueiro.

Começou sua carreira em seu país de nascimento, no Frederikshavn fI, em 2001. Jogou também pelo Aarhus Fremad entre 2004 e 2009, quando deixou os gramados.

Pela Seleção Groenlandesa, Kreutzmann disputou 21 jogos e fez 10 gols, além de ter sido o capitão da equipe.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Groenlândia
Naturais de Aalborg